Мілан — місто в Італії, столиця однойменної провінції;
 Мілан — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія;

Ім'я 
 Мілан - слов'янське чоловіче ім'я

Спорт 
 «Мілан» — італійський футбольний клуб з міста Мілана
 «Мілан» — італійський хокейний клуб з міста Мілана
 Мілан Сайма — італійський хокейний клуб з міста Мілана 
 Мілан Вайперз — італійський хокейний клуб з міста Мілана

Див. також 
 Майлен () —низка населених пунктів у США